Mathieu kan som auktorsförkortning syfta på:

 Antoine Auguste Mathieu  
 Charles Louis Guillaume Mathieu  
 Charles Marie Joseph Mathieu
 Guido Mathieu  
 Louis Mathieu  

Robotskapade auktorsförkortningar